Cette page contient les pages d'homonymie de Cloarec et Le Cloarec.

 André Cloarec (1937-1998), coureur cycliste français ;
 Christian Cloarec (1957-), acteur français ;
 Christine Cloarec (1964-), femme politique française, députée ;
 Claire Dreyfus-Cloarec (1946-), personnalité française du monde des affaires ;
 Corentin Cloarec (1894-1944), prêtre franciscain et résistant français ;
 Émile Cloarec (1869-1914), personnalité politique française, député ;
 Erwan Cloarec (1979-), pasteur baptiste français ;
 Françoise Cloarec (1957-), écrivaine française ;
 Georges Cloarec (1923-1944), résistant français ;
 Gérard Le Cloarec (1945-), peintre français ;
 Joël Cloarec (1966-), footballeur français ;
 Léonard Le Cloarec (1983-), saxophoniste, flûtiste et compositeur français ;
 Marie-Louise Cloarec (1917-1945), résistante française ;
 Nicolas Cloarec (1977-), footballeur français ;
 Pierre Cloarec (1909-1994), cycliste français ;
 Yvon Cloarec (1960-), cycliste français.

Patronyme breton